Забиба ( — «Изюминка») — многозначный арабизм, может использоваться и как нарицательное, и как женское имя, а также может иметь образное значение.

Примеры применения:
 Забибе — царица Кедара (ок. 738—733 до н. э.)
 Забиба и царь — современный арабский роман (Забиба — главная героиня).
 Молитвенная шишка.
 Аз-забиб — йеменский напиток из изюма.